La ligne 1 du métro de Turin est une ligne de métropolitain du métro de Turin qui dessert les communes de Collegno et de Turin. Dotée de 23 stations, cette première ligne a été inaugurée en 2006 puis prolongée en 2007, 2011 et 2021.

Histoire

Chronologie 
  : Inauguration de 9 premières stations entre Fermi et XVIII Dicembre ;
  : Prolongement de 3 stations entre XVIII Dicembre et Porta Nuova ;
  : Prolongement de 6 stations entre Porta Nuova et Lingotto ;
  : Ouverture de la station Porta Susa, en correspondance avec la future gare FS ;
  : Ouverture du prolongement et de ses deux nouvelles stations entre Lingotto et Bengasi.

Les travaux

Tracé et stations

Stations particulières ou à thème

Ateliers

Plan des voies

Exploitation

Matériel roulant

Le personnel d'exploitation

Tarification et financement

Trafic

Tourisme

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des stations du métro de Turin

Liens externes